Döbriach ist der Name folgender Orte:

 Döbriach (Gemeinde Ferndorf), Ortschaft in der Gemeinde Ferndorf, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Döbriach (Gemeinde Radenthein), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Radenthein, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten